Hippomarathrum amplifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour och Carl Anton von Meyer. Hippomarathrum amplifolium ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
amplifolium